Međurečje (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica
 Međurečje (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Međurečje (Rudo), een plaats in de gemeente Rudo in Bosnië-Herzegovina